Alpbach heißen folgende geographische und astronomische Objekte:

Gemeinden:
 Alpbach, Gemeinde im Bezirk Kufstein in Tirol

Orte:
 Alpbach (Gemeinde St. Johann), Ortsteil von St. Johann in Tirol, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Alpbach (Gemeinde Waidring), Ortsteil von Waidring, Bezirk Kitzbühel, Tirol

Gewässer:
 Alpbach (Inn), rechter Zufluss des Inns in den Kitzbüheler Alpen in Tirol
 Alpbach (Kander), linker Zufluss der Kander im Kanton Bern
 Alpbach (Leitzach), linker Zufluss der Leitzach im Mangfallgebirge in Bayern
 Alpbach (Quabbe), linker Quellbach des Lippe-Zuflusses Quabbe in den Gemeinden Blomberg und Lippetal in Westfalen-Lippe
 Alpbach (Reuss), linker Zufluss der Reuss im Kanton Uri
 Alpbach (Tegernsee), Zufluss des Tegernsees in Bayern

Himmelskörper:
 (13217) Alpbach, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Alpenbach